Österreichisches Bundesheer, suvremena austrijska vojska
Austro-ugarska vojska
Zajednička vojska (Gemeinsame Armee), najveći dio kopnenih snaga Austro-ugarske vojske 1867. – 1914.
Carsko i kraljevsko domobranstvo (kaiserlich-königliche Landwehr) 1867. – 1914.
Kraljevsko ugarsko domobranstvo 1867. – 1914.
Carska i kraljevska vojska u Napoleonskim ratovima, (Kaiserlich-königliche Armee)
Carska vojska (Sveto Rimsko Carstvo) (Kaiserliche Armee, Kaiserliche Truppen, Exercitus Imperatoris Romani, Kaiserliche)
Vojska Svetog Rimskog Carstva (Reichsarmee, Reichsheer, Reichsarmatur; Latin exercitus imperii)